Los Cabos Open 2021, właśc. Mifel Open 2021 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2021 z cyklu Los Cabos Open rozgrywany w dniach 19–24 lipca 2021 roku w Los Cabos na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 694 655 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2021 w tenisie ziemnym
2021
2021 w Meksyku